Miko, de son vrai nom Michael Simeoni, (-) est un réalisateur et un coanimateur de radio et de télévision français.
 Dans le shintoïsme, une miko est une femme chamane qui agit en tant que médium pour converser avec l'esprit des défunts.
 Miko est une entreprise belge opérant dans le café-service et l'emballage plastique.
 Miko est aussi une marque française de crème glacée, détenue par le groupe Unilever.
 Mikó, patronyme d'une ancienne famille hongroise.